Die Prüfung steht für:
 Die Prüfung (Kafka), Prosastück von Franz Kafka aus dem Jahr 1920
 Die Prüfung (Bredel), dokumentarischer Roman von Willi Bredel aus dem Jahr 1934
 Die Prüfung (2006), türkischer Actionfilm aus dem Jahr 2006
 Die Prüfung (2016), Film aus der ZDF-Reihe Das kleine Fernsehspiel aus dem Jahr 2016
 Polizeiruf 110: Die Prüfung, Kriminalfilm aus dem Jahr 2005
 Die Prüfung. Ein beispielloses Spektakelstück, Theaterstück von Franz von Pocci (1855)

diePrüfung. steht für:
 diePrüfung., Kurzfilm aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Prüfung, Verfahren, bei dem Kenntnisse oder Fertigkeiten festgestellt werden
 Die gekaufte Prüfung, Hörspiel von Günter Eich aus dem Jahr 1950 
 Die Reifeprüfung, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1967